Championnats NCAA de water-polo peut faire référence à:
 Championnat NCAA de water-polo masculin
 Championnat NCAA de water-polo féminin